Monasterio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monesterio (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Monasterio de Rodilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Monasterio (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar